Pindoramensi – abitanti di Pindorama do Tocantins
Pindoramensi – abitanti di Pindorama